1-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 13 октября 1947 года на арене «Мэйпл Лиф Гарденс», домашней для клуба «Торонто Мейпл Лифс». 
В первом официальном «Матче всех звёзд НХЛ» встречались обладатель «Кубка Стэнли» и сборная, составленная из хоккеистов остальных пяти команд НХЛ.

Сборная «Звёзд НХЛ», проигрывая по ходу матча 1:3, обыграла хозяев площадки и действующего обладателя Кубка Стэнли клуб «Торонто Мейпл Лифс» со счётом 4:3.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча

Ссылки 
 
 1-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1947/48

Сезоны НХЛ
1947 год в хоккее
Матчи всех звёзд НХЛ
Спортивные соревнования в Торонто